

Persone 
 Angelo Ceconi (1865-1937), medico italiano
 Giacomo Ceconi (1833-1910), imprenditore italiano
 Giammarco Ceconi, doppiatore italiano
 Jakob Ceconi (1857-1922), architetto austriaco
 Karl Ceconi (1884-1946), architetto austriaco
 Mario Ceconi di Montececon, scultore
 Valentin Ceconi (1823-1888), architetto austriaco

Famifglie nobili 
 Ceconi di Montececon – Vito d'Asio (Udine) e Gorizia – Titoli: Nobile di Montececon, Conte.